Azas může být:

místopisné jméno
 Azas (jezero), též Todža – jezero v Tuvinské republice v Rusku
 Azas (řeka) – řeka v Rusku
 Azas (sopečné pole) – vulkanické pole v Rusku
 Azas (Haute-Garonne) – obec v regionu Midi-Pyrénées ve Francii

lidské jméno
 Azas a společníci († 304) – křesťanští mučedníci

Rozcestníky - místopisné jméno